Altingsvalget 1983 blev afholdt på Island den 23. april 1983.

Politiske valg i 1983
Politiske valg i Island